Бьевр ():
 Бьевр — коммуна в Бельгии, провинция Намюр
 Бьевр (Арденны) — коммуна во Франции, департамент Арденны
 Бьевр (Эна) — коммуна во Франции, департамент Эна
 Бьевр (Эсон) — коммуна во Франции, департамент Эсон
 Бьевр — река во Франции, приток Сены
 Бьевр — река во Франции, приток Бара

Персоналии 
 Маркиз де Бьевр (1747—1789) — французский писатель и мастер каламбуров.